Le  est le nom de plusieurs unités militaires :
 

 

515e régiment de chars de combat
515e régiment du train

 

Homonymie d'unités militaires